Дубенка — топоним:

Населённые пункты

Польша 
 Дубенка (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше.

Россия 
 Дубенка — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Дубенка — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Дубенка — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Дубенка — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Дубенка — деревня в Клявлинском районе Самарской области.
 Дубенка — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Дубенка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.

Реки 
 Бассейн Волги
 Дубёнка (приток Шерны) — река в Московской области, правый приток Шерны.
 Дубенка (приток Липни) — река в Ивановской области, правый приток Липни.
 Дубенка (приток Вытебети) — река в Калужской и Орловской областях, правый приток Вытебети.
 Бассейн Нарвы
 Дубенка (приток Желчи) — река в Псковской области, правый приток Желчи.
 Дубенка (приток Черёхи) — река в Псковской области, правый приток Черёхи.
 Бассейн Невы
 Дубенка (приток Белки) — река в Псковской области, правый приток Белки.
 Дубенка (приток Берёзки) — река в Новгородской области, правый приток Берёзки.
 Дубенка (приток Узы) — река в Псковской области, левый приток Узы.
 Бассейн оз. Ильмень
 Дубенка (приток Ямницы) — река в Новгородской области, приток Ямницы.

См. также 
 Дубенки (Московская область)
 Дубенко